Argelander kan syfta på:

 Friedrich Wilhelm August Argelander (1799–1875), preussisk astronom
 Argelander (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 1551 Argelander – en asteroid